Detta är en lista över vilken tidszon olika länder har.

Talet för tidszon avser alltid normaltid (vintertid) i förhållande till Greenwich. "*" anger att det är sommartid under norra halvklotets sommar och "#" sommartid under södra halvklotets sommar. Datum för omställning varierar, också mellan år, och står delvis i artikeln Sommartid.

För länder med delstater och med flera tidszoner (till exempel USA och Kanada) redovisas här bara vilka tidszoner som finns i landet. Läs artikeln om respektive delstat för att se dess tidszon. Där brukar dock inte sommartid redovisas. En del delstater har också olika tidszoner i olika delar. USA, Kanada och Mexiko har sommartid i större delen av landet, utom vissa områden som nämns i listan här. Brasilien och Australien har omkring hälften med resp utan sommartid.

Källor 
www.tidszon.se - Alla länders tidszoner på svenska
timeanddate.com
Förändringar i tidszoner

Tidszoner